Seka steht für

 Seka Aleksić (* 1981), eine bosnische Turbo-Folk-Sängerin,
 Seka (Dawu), eine Gemeinde im Kreis Dawu in der chinesischen Provinz Sichuan,
 Seka (König), ein unterägyptischer König,
 Seka (Pornodarstellerin) (* 1954), eine US-amerikanische Pornodarstellerin,
 SEKA, Papierfabrik in der Türkei, heute Museum
 Amphoe Seka, Landkreis in Thailand

Séka ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Séka (* 1985), beninischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Seca